Jim Cooper ist der Name folgender Personen:

* Jim Cooper (Jazzmusiker) (* 1951), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Jim Cooper (Politiker) (James Hayes Shofner Cooper; * 1954), US-amerikanischer Politiker
 Jim Cooper (Footballspieler) (James Albert Cooper; * 1955), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Jim Cooper (Fotograf), 20./21. Jahrhundert

Siehe auch:
 James Cooper